België
 Sint-Albanuskerk (Vlijtingen)

Denemarken
 Sint-Albanuskerk (Kopenhagen)
 Sint-Albanuskerk (Odense)

Duitsland
 Sint-Albanuskerk (Mainz)
 Oude Sint-Albanuskerk (Keulen)
 Nieuwe Sint-Albanuskerk (Keulen)

Engeland
 Kathedraal en Abdijkerk van Sint-Albanus (St Albans)

Albanuskerk